Henri Chomette est un réalisateur français
 Henri Chomette est un architecte français. 
 René Lucien Chomette est un réalisateur, scénariste et écrivain français.

Autres